Палаццо Дукале («Дворец дожей») — название нескольких дворцов в Италии:
 Палаццо Дукале (Венеция) — дворец в Венеции
 Палаццо Дукале (Генуя) — дворец в Генуе
 Палаццо Дукале (Лукка) — Национальная пинакотека в Лукке
 Палаццо Дукале (Мантуя) — дворец в Мантуе
 Палаццо Дукале (Модена) — Дворец герцогов Модены в Модене
 Палаццо Дукале (Парма) (ит.) — дворец герцогов Пармы
 Палаццо Дукале (Урбино) — дворец в Урбино, памятник Всемирного наследия